El término Marseille puede referirse a:

Una población:
:
Marsella (Marseille en Idioma francés): la segunda ciudad más grande de Francia.
Marseille-en-Beauvaisis: comuna y población de Francia, en Oise.
Marseilles-lès-Aubigny: comuna francesa ubicada en Cher.
Distrito de Marseille: distrito.
:
Marseilles: ciudad en Illinois.
Marseilles: poblado rural en Ohio.
Municipio de Marseilles (condado de Wyandot, Ohio)

Una persona:
Hans-Joachim Marseille: piloto alemán.
Jacques Marseille: economista e historiador francés.

 O bien:
La Marsellesa (La Marseillaise en francés): himno nacional de Francia.
Olympique de Marsella (Olympique de Marseille en francés): es un club de fútbol francés.
Olympique de Marsella (femenino) (Olympique de Marseille en francés): es un club de fútbol femenino francés.
Boulevard de Marseille: carretera en Costa de Marfil.